Richau ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Richau, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Telmanowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Klein Richau, Kreis Wehlau, Ostpreußen, Ortsteil der Gemeinde Klein Nuhr: Suchodolje (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad, Russland

Familienname:
 Franz Richau (* 1960), österreichischer Politiker (ÖVP) und Mitglied des Bundesrates